Земляничный — посёлок, административный центр Земляничненского сельского поселения Барышского района Ульяновской области.

География 
Находится у юго-западной окраины районного центра города Барыш.

История 
Основан в 1976 году. До этой даты представлял собой усадьбу Барышского плодопитомнического совхоза.

Население 
Население составляло 612 человек в 2002 году (82 % русские), 548 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Барышского района